Jehander bezeichnet

 Carl Johan Jehander, ein schwedischer Eisenbahnbauer und Gründer der Firma Jehander
 Jehander (Unternehmen), das von Carl Johan Jehander gegründete schwedische Unternehmen, das heute Teil von HeidelbergCement ist